Минатитлан има више значења:

 Општина Минатитлан (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Минатитлан (Минатитлан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Минатитлан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Минатитлан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Минатитлан (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Минатитлан (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Минатитлан (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Минатитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Минатитлан (Минатитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику